Kurssanovia är ett släkte av svampar. Kurssanovia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kurssanovia